Дёлунгдечен (; ) — район городского подчинения городского округа Лхаса Тибетского автономного района КНР.

История 
Уезд Дёлунгдечен был создан в 1959 году путём объединения двух тибетских дзонгов. В начале 1960 года к нему был присоединён Пригородный район Лхасы.

13 октября 2015 года Госсовет КНР принял постановление (вступившее в силу с 2016 года) о преобразовании уезда Дёлунгдечен в район городского подчинения.

Административное деление 
Район делится на 2 посёлка и 5 волостей:
 Посёлок Донггар (东嘎镇),
 Посёлок Найчунг (乃琼镇),
 Волость Дечен (德庆乡),
 Волость Мар (马乡),
 Волость Гурум (古荣乡),
 Волость Ябда (羊达乡),
 Волость Ниу (柳梧乡).

Ссылки 
 

Лхаса
Районы городского подчинения Тибетского автономного района